| producător = 
| durata = 1-8 minute
| companie = YouTube, LLC, Portal A Interactive
| distribuitor = YouTube, LLC
| postul_tv = YouTube, LLC
| format_imagine = Rezoluție înaltă 1080p (HDTV) 720p (HDTV) Rezoluție medie 480p (SDTV/HDTV) 360p (SDTV)Rezoluție scăzuta 240p (SDTV) 144p (SDTV)
| format_audio = 126 kbps AAC;155-165 kbps Opus WebM
| first_aired = 
| website = https://www.youtube.com/
}}
YouTube Rewind este o serie video produsă și creată de YouTube și Portal A Interactive . Aceste videoclipuri sunt o prezentare generală și uneori o recapitulare a videoclipurilor, evenimentelor, tendințelor, memelor și muzicii virale din fiecare an.  În fiecare an, numărul personalităților YouTube care au apărut a crescut. Ratele anuale ale seriei sunt încărcate pe canalul YouTube. 

Ultimul episod din Rewind YouTube, intitulat YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind, a fost lansat pe 6 decembrie 2018. La lansare, a primit aproape disprețul universal de la critici pe YouTube, adunand peste 15 milioane de dislikie-uri în primele două săptămâni și devenind cel mai neapreciat videoclip din toate timpurile pe YouTube, cu peste 17 milioane de dislike-uri.

Istorie 
Primul Rewind a fost creat de YouTube în 2010 și a inclus o listă Top 50 cu cele mai populare videoclipuri YouTube din acel an. În 2010, YouTube a început să creeze și să producă videoclipuri Rewind cu ajutorul Seedwell și Portal A Interactive.    Începând cu 2011, videoclipurile YouTube Rewind au fost încărcate doar pe canalul YouTube Spotlight acum cunoscut doar ca YouTube, cu conținut suplimentar "behind the scenes".

2010 
Pe 13 decembrie 2010, a fost încărcat primul YouTube Rewind, intitulat "YouTube Rewind: Year in Review". Acesta a prezentat primele 10 cele mai populare videoclipuri de pe YouTube pentru anul precedent. A fost încărcat pe două canale: YouTube Trends în prima zi,  și YouTube Spotlight  in urmatoarea.

2011 
În data de 20 decembrie 2011, a fost încărcat "YouTube Rewind 2011".   A fost creat și produs de YouTube și Portal A Intercreated  avand-o pe Rebecca Black ca gazdă. Videoclipul ei de muzică " Friday " a devenit un videoclip viral în martie 2011.   La fel ca anul trecut, acesta a reprezentat un alt top 10 cele mai populare videoclipuri pe YouTube pentru anul.

2012 
În 2012, videoclipurile YouTube Rewind s-au schimbat in a prezenta cativa YouTuberi cunoscuti pe platforma; cele mai populare melodii, videoclipuri ; știri de ultimă oră ; și memeuri de pe internet din anul respectiv. 

Pe 17 decembrie 2012, "Rewind YouTube Style 2012", referindu-se la "Gangnam Style ", a fost încărcat la YouTube Spotlight.  A fost creat și produs de YouTube și Seedwill.

2013 

Pe 11 decembrie 2013, "YouTube Rewind: What Does 2013 Say?", Referindu-se la " The Fox (What the Fox Say? " ) a fost încărcat pe YouTube Spotlight.  A fost creat și produs de YouTube și Portal A Interactive.  Acesta a fost primul an în care a fost utilizat butonul YouTube Rewind; în caz contrar, a fost foarte asemănător stilului cu videoclipul din 2012. DJ Earworm a dat peste șase melodii populare din acest an. Jimmy Fallon și The Roots de la The Tonight Show au făcut apariții ca invitati.

2014 
La 9 decembrie 2014  "YouTube Rewind: Turn Down for 2014", cu trimitere la " Turn Down for What ", a fost încărcat pe YouTube Spotlight. A fost creat din nou și produs de YouTube și Portal A Interactive. Peste 10 melodii au fost mixate împreună de DJ Earworm   pentru videoclip.  Videoclipul nu a fost structurat în jurul melodiilor, ca în anii precedenți. Mai multe memeuri de pe internet și tendințe au fost utilizate alături de muzică. Principalele caracteristici ale acestuia au fost steagul  butonului YouTube Rewind, cu ajutorul caruia YouTuberii si caracterele fug de la inceputul filmului pana la capat. Steagul a fost plimbat prin seturile din The Colbert Report de Big Bird ; Conan de Conan O'Brien, care fuge de unul singur alaturi de Freddie Wong, care acționează ca gazdă și Last Week Tonight with John Oliver, de către Kid President . Butonul YouTube rewind in sine nu a fost afișat până la sfârșitul videoclipului.

2015 
La 09 decembrie 2015,  "YouTube Rewind: Now Watch Me 2015", referire la "Watch Me ", a fost încărcat pe canalul YouTube Spotlight. A fost creat din nou și produs de YouTube și Portal A Interactive. A fost primul care a prezentat un hashtag; #YouTubeRewind.   Videoclipul a încorporat anii anteriori YouTube, datorită faptului că anul 2015 este cea de-a 10-a aniversare a site-ului.  Mashup-ul muzical a fost compus de The Hood Internet și include cântece ca Lean On de către Lazer și DJ Snake, Can't Feel my Face de The Weekend și What Do you Mean de Justin Bieber. În plus, Avicii a compus un remix original pentru videoclip.   Videoclipul a prezentat mai mulți gameri decât anii precedenți, cum ar fi personalitatea YouTube Markiplier, cu un segment creat pentru a se aseamănă cu Five Nights at Freddy's, un joc indie, horror de supraviețuire, care a câștigat recunoaștere de la prima lansare in August 2014. Butonul Rewind și logo-ul au fost afișate pe tot parcursul videoclipului. Aspectul principal a fost cu PewDiePie și Zoe Sugg cam la jumătatea video. Ei au apărut lângă un tablou de bord cu două date din 9 decembrie 2015. Tabloul de bord facea referire la Back to the Future II care a fost stabilit în 2015. Zoe schimbă un tablou de bord datând din 14 februarie 2005, lăsându-l pe celălalt la 9 decembrie 2015. Ulterior Felix " brofists " butonul YouTube Rewind, declanșând videoclipul pentru a afișa videoclipuri virale și memeuri din 2015 înapoi în 2005. După credite, Fine Brothers au fost arătați certandu-se despre faptul dacă PewDiePie se afla în film.

2016 
La 7 decembrie 2016,  „YouTube Rewind: The Ultimate 2016 Challenge“, cu referire la numărul tot mai mare de provocări care au avut loc în 2016, a fost încărcat pe canalul YouTube Spotlight. A fost creat din nou și produs de YouTube și Portal A Interactive. Muzica a fost dezvoltată de The Hood Internet cu un remix original de către Major Lazer. Videoclipul începe cu Dwayne Johnson prezentând un buton Rewind in miniatura și personalități YouTube care vânează simbolurile "Rewind" în stilul Pokemon Go . Videoclipul face referire, de asemenea la obiecte fiind strivit de o presă hidraulică, Hodor de la Game of Thrones, ,,the bottle flip challenge" și mișcare de dans ,,dab". De asemenea, videoclipul face referire la cântece precum  Work From Home de la Fifth Harmony, Closer de la The Chainsmokers , Videoclipul se încheie cu James Corden și alte personalități într-o mașină, referindu-se la segmentele Carpool Karaoke de la The Late Late Show .

2017 
Pe 6 decembrie 2017, "YouTube Rewind: The Form of 2017", referindu-se la piesa " Shape of You " de Ed Sheeran și Despacito de Luis Fonsi a fost încărcată pe canalul YouTube Spotlight. 

Forma din 2017 a primit recenzii mixte de la critici, YouTuberi,  și spectatori ca urmare a lansării sale. Unele dintre multele neplaceri au fost îndreptate spre excesul de memeuri și la excluderea notabilă a lui PewDiePie pentru controverse la începutul anului .     

Pana in prezent, a primit 4,09 milioane de aprecieri, ceea ce a facut videoclipul sa fie al 9-lea cel mai apreciat videoclip non-muzica YouTube din toate timpurile . De asemenea, a primit mult mai multe neaprecieri decât în anii precedenți (cu excepția anului 2011), la 2,12 milioane de dislikeuri, devenind astfel cel de-al 14-lea cel mai neapreciat videoclip YouTube din toate timpurile.

2018 
La lansare, Everyone Controls Rewind a fost copleșitor, a primit reacții extinse de la critici, de la YouTuberi și de la telespectatori. Mulți utilizatori YouTube au considerat-o "cea mai proastă întoarcere vreodată".        Criticile au variat de la includerea unor celebrități și personalități care nu sunt afiliate cu YouTube (cum ar fi Will Smith, Ninja, John Oliver și Trevor Noah), precum și excluderea anumitor acte controversate, cum ar fi Shane Dawson, Lil Pump, KSI vs Logan Paul și PewDiePie vs T-Series . 

Everyone Controls Rewind a introdus sugestiile comentariilor utilizatorilor ca parte a videoclipului, deși mulți spectatori au declarat că tendințele pe care videoclipul le includea (cum ar fi Fortnite și K-pop) erau nepopulare pentru majoritatea comunității, numind YouTube "out of touch" cu spectatorii și interesele acestora. Julia Alexander de la The Verge a sugerat că YouTube Rewind a lăsat în mod intenționat cele mai mari momente de pe platformă în 2018, în încercarea de a liniști agenții de publicitate îngrijorați de controverse care au afectat platforma în ultimii 2 ani : "[...], cu toate acestea, YouTube încearcă să vândă o cultură diferită de cea a milioane de oameni care vin pe platformă, iar acest lucru devine din ce în ce mai dificil pentru creatori și fani să înghită ".  Meira Gebel de la Business Insider a împărtășit un sentiment asemănător, spunând că "videoclipul pare a fi o încercare pentru companie de a păstra agenții de publicitate pe partea sa, după o perioadă destul de stâncoasă din 2018." 

Everyone Controls Rewind este în prezent cel mai neapreciat videoclip YouTube din toate timpurile, cu 16 milioane de dislike-uri în comparație cu cele 2.51 milioane de aprecieri. Este, de asemenea, primul film care ajunge la 10 milioane de dislikeuri. În același timp, videoclipul de reacție  al lui PewDiePie , ,,YouTube Rewind 2018 but it's actually good", a plasat locul 1 al celor mai apreciate videoclipuri non-muzicale, numai dupa doua zile de la incarcare.

Serii video 

 
Videouri virale
Cultura internetului
Pages with unreviewed translations

Note